*  () — итальянский фильм 1971 года, режиссёр Маурицио Понци.
 Равноденствие () — американская криминальная драма 1992 года, режиссёр Алан Рудольф.
  () — французская драма 2011 года, режиссёр Лоран Карселес.